Natty Dread est un terme qui désigne un adepte du rastafarisme.

Natty Dread peut aussi désigner :
 Natty Dread, le premier album solo de Bob Marley ;
 Natty Dread, une chanson de Bob Marley & the Wailers figurant dans l'album du même nom ;
  Natty Dread, un magazine consacré au reggae ;
 Natty Dread, un groupe de reggae de la Réunion dans l'océan Indien. Il a enregistré ses 4e et  au Mali chez Manjul.

Lexique du reggae